Osoby o tym nazwisku:
 Mykoła Jaciuk – ukraiński trener piłkarski
 Serhij Jaciuk – ukraiński kulturysta